Leidyula kraussi är en snäckart som först beskrevs av Férussac 1823.  Leidyula kraussi ingår i släktet Leidyula och familjen Veronicellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
kraussi